

Astronomia 
 20103 de Vico – asteroide della fascia principale
 54P/de Vico-Swift-NEAT – cometa periodica del Sistema solare
 122P/de Vico – cometa periodica del Sistema solare
 C/1845 D1 de Vico – cometa non periodica
 C/1846 B1 de Vico – cometa non periodica
 C/1846 O1 de Vico-Hind – cometa non periodica
 C/1846 S1 de Vico – cometa non periodica
 Cratere De Vico – cratere sulla superficie della Luna

Persone 
 Francesco Angelo de Vico (1580 circa-1648) – avvocato, politico e storico italiano
 Francesco de Vico (1805-1848) – astronomo italiano
 Angelo De Vico (1853-1932) – scultore italiano
 Raffaele De Vico (1881-1969) – architetto italiano
 Pietro De Vico (1911-1999) – attore italiano
 Niccolò De Vico (1994) – cestista italiano

Pagine correlate 
Da Vico – pagina di disambiguazione
Di Vico (disambigua) – pagina di disambiguazione
Vico – pagina di disambiguazione